Мореншильд () — дворянский род.

 Мореншильд, Андрей Иванович 2-й — Прапорщик л.-гв. Измайловского полка. Из портупей-юнкеров этого полка прапорщиком — 6.12.1823. По показанию А. Е. Розена и Е. П. Оболенского, он с Ф. Б. Мореншильдом был на совещании членов Северного общества 11.12.1825 у К. Ф. Рылеева. Высоч. повелено (22.5.1826) оставить их в полку. В чине подпоручика уволен за болезнью от службы — 26.1.1827. Племянник декабриста А. Е. Розена и шафер на его свадьбе.
 Мореншильд, Фёдор Борисович 1-й — Прапорщик л.-гв. Финляндского полка. Из портупей-юнкеров этого полка прапорщиком — 6.12.1823. В чине поручика уволен от службы штабс-капитаном — 31. 12.1830, в 1841 жил в Эстляндии.
 Мореншильдт, Ксения Николаевна — артистка оперы (меццо-сопрано).

Родные братья:
 фон Мореншильд Сергей Александрович — надворный советник, земский начальник 6-го участка в Случском уезде Минской губернии на 1903 год.
 фон Мореншильд Георгий Сергеевич, он же Джордж де Мореншильд (1911-1977) — в ходе гражданской войны эмигрировал в Польшу, а в 1938 году — в США, где занялся нефтяной геологией. Примечателен одновременным знакомством с Ли Харви Освальдом и Жаклин Кеннеди, из-за чего подозревался в участии в заговоре против президента Кеннеди.
 фон Мореншильд Константин Александрович — коллежский советник. Председатель правления Общества судостроительного и механического завода в С-Петербурге. Член правления и управляющий делами Ферганского горнопромышленного и нефтепромышленного общества.
 Фон Мореншильд, Владимир Александрович — родился в 1854 году. Гардемарин — 1876 год. Мичман — 1877. Старший офицер броненосца береговой обороны «Вице-адмирал Попов» (1896). Старший офицер мореходной канонерской лодки «Терец» (1896—1897) и эскадренного броненосца «Георгий Победоносец».(1897—1899). Командир транспорта «Ингул» (1899) и минного крейсера «Гридень» (1901—1902). Командует мореходной канонерской лодкой «Запорожец» (1902—1903). В должности градоначальника Севастополя (19.9.1906). Православный, женат, один сын (1906).

Литература 
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil 2, 1-2: Estland, Görlitz, 1930, S.129-141
 Adliga ätten Morensköld, von Mohrenschildt

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображены люди